Руд ван Ністелрой, Рутгерус Йоганнес Мартінус (Руд) ван Ні́стелрой (нід. Rutgerus Johannes Martinus (Ruud) van Nistelrooĳ; *1 липня 1976 року, Осс, Нідерланди) — нідерландський футболіст. 
 Тула-Руд (перс. طولارود‎) — дегестан в Ірані.
 Руд Крол (нід. Ruud Krol, нар. 24 березня 1949, Амстердам) — колишній нідерландський футболіст, який грав на позиції захисника.  
 Руд-Піш (дегестан), Руд-Піш (перс. رودپیش‎) — дегестан в Ірані, в Центральному бахші, в шагрестані Фуман остану Ґілян. 
 Карґан-Руд, Карґан-Руд (перс. کرگان رود‎) — бахш в Ірані, в шагрестані Талеш остану Ґілян.
 Руд Гелс (нід. Ruud Geels, Geertruida Maria Geels; нар. 1 вересня 1950, Гарлем) — нідерландський футболіст, що грав на позиції нападника.